Athis kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Athis-Mons, kommun, departementet Essonne i regionen Île-de-France, 
 Athis, Marne, kommun, departementet Marne i regionen Grand Est,

Syrien 

 Dibsī (fornlämning), Aleppo, 

Robotskapade Syrienförgreningar